Cyclodesmus är ett släkte av mångfotingar. Cyclodesmus ingår i familjen Sphaeriodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Cyclodesmus